Ciritei se poate referi la:

Ciritei, Botoșani
Ciritei, Neamț